Лука Хубер (; 16 июня 1999 года, Хорватия) — хорватский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за хорватский клуб «Локомотива».

Биография 
Лука является воспитанником загребского клуба «Локомотива». С сезона 2016/2017 привлекался к тренировкам с основной командой. В конце сезона 26 мая 2017 года дебютировал в хорватском чемпионате в поединке против «Цибалии», выйдя на поле в стартовом составе и будучи заменённым на 70-ой минуте Николой Кражиновичем.

В сезоне 2017/2018 принял участие в четырёх встречах. 10 сентября 2017 года забил дебютный гол в профессиональном футболе в ворота «Интера» из Запрешича.

Клубная статистика 

Данные на 10 августа 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Локомотива»